

Patronyme 

 Channing Frye (1983-), basketteur américain ;
 Charlie Frye (né en 1981), joueur américain de football américain (quarterback) ;
 Don Frye (né en 1965), pratiquant de combat libre, catcheur et acteur américain ;
 Dwight Frye (1899-1943), acteur américain ;
 John Percival Frye (1807-1857), officier britannique ;
 Katharine Frye (1878-1959), actrice et suffragiste britannique ;
 Mia Frye (née en 1965), chorégraphe américaine ;
 Northrop Frye (1912-1991), écrivain, critique littéraire et théoricien de la littérature canadien ;
 Richard Nelson Frye (1920-2014), universitaire américain dans le domaine des études iraniennes et de l'Asie centrale ;
 Soleil Moon Frye (née en 1976), actrice américaine ;
 Thomas Frye (ca. 1710 - 1762), peintre, graveur et inventeur anglo-irlandais ;
 Wayne Frye (1930-2014), rameur américain ;
 Walter Frye (d. 1474?), compositeur anglais.

Entreprise 
 The Frye Company, fabrique américaine de chaussures, de bottes et de maroquinerie.